Brian McAllister (1970-), footballeur écossais ;
 David McAllister (1971-), homme politique allemand ;
 Deuce McAllister (1978-), joueur américain de football ;
 Gary McAllister (1964-), footballeur écossais ;
 Jamie McAllister (1978-), footballeur écossais ;
 John McAlister (1842-1918), homme politique canadien ;
 Kayla McAlister, (1988-), joueuse néo-zélandaise de netball et de rugby à XV. Elle est la sœur de Luke McAlister ;
 Kyle McAllister (1999-), footballeur écossais ;
 Laurent McAllister, pseudonyme des deux écrivains canadiens Yves Meynard et Jean-Louis Trudel ;
 Luke McAlister (1983-), joueur de rugby néo-zélandais ;
 Paul McAllister (1875-1955), acteur américain ;
 Sean McAllister (1965-), réalisateur de documentaires britannique.